Оя — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Оя, Альфред Альфредович (1924—2000) — советский и российский художник.
 Оя, Бруно Вернерович (1933—2002) — советский, эстонский и польский киноактёр и певец.
 Оя, Вольдемар Карлович (1894—1989) — министр образования Эстонской ССР, депутат Верховного Совета СССР.
 Оя, Калью (1920—1995) — советский и эстонский библиотекарь, библиотековед и переводчик, ученик Б. В. Банка.
 Оя, Кристиян (род. 1968) — советский и эстонский биатлонист, спортивный функционер.
 Оя, Регина (род. 1996) — эстонская биатлонистка.
 Оя, Эско (род. 1973) — эстонский композитор.

Топоним 
 Оя (река) — река в Красноярском крае.
 Оя — название ряда других рек и озёр.